Saladelos macquariensis är en snäckart som beskrevs av Cox 1872. Saladelos macquariensis ingår i släktet Saladelos och familjen Rhytididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lungsnäckor
macquariensis